Union des patriotes est un nom porté par différents parti politique :
 république démocratique du Congo : Union des patriotes congolais ;
 Sénégal : Union des patriotes sénégalais/Niax Teed.